Col de Loïbl
Ljubešćica#Localités